Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno.

In finale Marcel Granollers e Horacio Zeballos hanno sconfitto Jérémy Chardy e Fabrice Martin con il punteggio di 6-4, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (campioni)

<li> Ivan Dodig /  Filip Polášek (primo turno)
<li> Kevin Krawietz /  Andreas Mies (primo turno)
<li> Raven Klaasen /  Olivier Marach (primo turno)
<li> Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (secondo turno)

Wildcard 

  Gianluca Mager /  Andreas Seppi (primo turno)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (primo turno)

<li> Lorenzo Sonego /  Andrea Vavassori (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2020